

Cinema 
 Eichmann – film del 2007 diretto da Robert Young

Persone 
 Adolf Eichmann (1906-1962) – paramilitare e funzionario tedesco
 Eric Eichmann (1965) – calciatore statunitense
 Léo Eichmann (1936) – calciatore svizzero